Виктор Гаврилович Чанов () — советский футболист, вратарь, мастер спорта СССР. Отец Вячеслава и Виктора Чановых, также выступавших на вратарской позиции.

Биография 
Вратарскую карьеру выбрал, выступая за ворошиловградский «Дзержинец».

Великую Отечественную войну провёл в рядах 5-й ударной армии. Окончание войны встретил в Потсдаме, где была расквартирована его военная часть. В этой советской оккупационной зоне возникла армейская футбольная команда, которая вскоре была включена в число участников чемпионата Вооруженных Сил.

Награжден орденом Красной Звезды, медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.».

В 1947 году благодаря Анатолию Тарасову был переведён в Москву, в команду ЦДКА. Выступал за команду в 1948—1952 годах, став двукратным чемпионом СССР. В 1952 году, после расформирования ЦДСА, получил приглашение продолжить карьеру в команде дома офицеров (Тбилиси), но по совету тренера «Шахтёра» из Сталино Александра Пономарёва и при содействии министра угольной промышленности Засядько вернулся на Украину. Выступал за «Шахтёр» до 1959 года.

После завершения карьеры, в 1961 году тренировал луганскую «Зарю». Позже работал начальником команды в футбольной школе донецкого «Локомотива» (1971) и разметчиком поля.

Скончался в Донецке 14 мая 2007 года. Похоронен на Лесном кладбище Киева.

Семья 
Жена — Клавдия Ивановна Чанова. Сыновья Вячеслав (род. 1951) и Виктор (1959—2017) — также известные вратари.

Достижения 
 Чемпион СССР: 1950, 1951
 Обладатель Кубка СССР: 1951
 Лучший вратарь Украинской ССР: 1958, 1959

Примечания

Литература

Ссылки 
 , «Спорт-Экспресс», 09.06.1995 (копия)

Футболисты СССР
Игроки ФК ЦСКА Москва
Игроки ФК «Шахтёр» Донецк
Похороненные на Лесном кладбище (Киев)